

Cinema
 Greenland – film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh

Geografia
 Greenland – esonimo inglese di Groenlandia
 Greenland – città delle Barbados
Greenland – città statunitense della Contea di Washington, Arkansas
Greenland – township statunitense della Contea di Ontonagon, Michigan
Greenland – città statunitense della Contea di Rockingham, New Hampshire
Greenland - Città satellite – parco divertimenti di Limbiate, Italia